W Bułgarii:
 Carewec – twierdza położona na wzgórzu o tej samej nazwie w granicach Wielkiego Tyrnowa
 Carewec – wzgórze
 Carewec – wieś w obwodzie Dobricz, w gminie Dobriczka
 Carewec – wieś w obwodzie Kyrdżali, w gminie Kyrdżali